61-ша церемонія нагородження премії Греммі була проведена 10 лютого 2019 року у Стейплс-центрі, що у Лос-Анджелесі.

Під час церемонії було відзначено найкращі записи, композиції та артистів поточного року від 01 жовтня 2017 року до 30 вересня 2018 року. Номінації були оголошені 7 грудня 2018 року.

Доллі Партон було проголошено персоною року MusiCares за два дні до нагородження «Греммі» 8 лютого 2019 року.

Оголошення номінацій 
Номінації мали бути оголошені 5 грудня 2018 року, проте процес був відкладений на п'ятницю, 7 грудня 2018 року через смерть і державний похорон колишнього президента США Джорджа Буша-старшого.

Номінації

Загальні 

 Запис року

 «I Like It» — Cardi B, Bad Bunny and J Balvin
 Invincible, JWhiteDidIt, Craig Kallman & Tainy, продюсери; Leslie Brathwaite & Evan LaRay, звукорежисери; Colin Leonard, звукорежисер мастерингу
 «The Joke» — Brandi Carlile
 Dave Cobb & Shooter Jennings, продюсери; Tom Elmhirst & Eddie Spear, звукорежисери; Pete Lyman, звукорежисер мастерингу
 «This Is America» — Childish Gambino
 Donald Glover & Ludwig Goransson, продюсери; Derek «MixedByAli» Ali & Riley Mackin, звукорежисери; Mike Bozzi, звукорежисер мастерингу
 «God's Plan» — Drake
 Boi-1Da, Cardo & Young Exclusive, продюсери; Noel Cadastre, Noel «Gadget» Campbell & Noah Shebib, звукорежисери; Chris Athens, звукорежисер мастерингу
 «Shallow» — Lady Gaga and Bradley Cooper
 Lady Gaga & Benjamin Rice, продюсери; Tom Elmhirst, звукорежисери; Randy Merrill, звукорежисер мастерингу
 «All the Stars» — Kendrick Lamar & SZA
 Al Shux & Sounwave, producers; Sam Ricci & Matt Schaeffer, звукорежисери; Mike Bozzi, звукорежисер мастерингу
 «Rockstar» — Post Malone featuring 21 Savage
 Louis Bell & Tank God, продюсери; Louis Bell & Manny Marroquin, звукорежисери; Mike Bozzi, звукорежисер мастерингу
 «The Middle» — Zedd, Maren Morris and Grey
 Grey, Monsters & Strangerz & Zedd, продюсери; Grey, Tom Morris, Ryan Shanahan & Zedd, звукорежисери; Mike Marsh, звукорежисер мастерингу

 Альбом року

 Invasion of Privacy — Cardi B
 Leslie Brathwaite & Evan LaRay, звукорежисери; Belcalis Almanzar & Jorden Thorpe, автори; Colin Leonard, звукорежисер мастерингу
 By the Way, I Forgive You — Brandi Carlile
 Dave Cobb & Shooter Jennings, продюсери; Dave Cobb & Eddie Spear, звукорежисери; Brandi Carlile, Phil Hanseroth & Tim Hanseroth, автори; Pete Lyman, звукорежисер мастерингу
 Scorpion — Drake
 Noel Cadastre, Noel «Gadget» Campbell & Noah Shebib, звукорежисери; Aubrey Graham & Noah Shebib, автори; Chris Athens, звукорежисер мастерингу
 H.E.R. — H.E.R.
 Darhyl «Hey DJ» Camper Jr., H.E.R. & Jeff Robinson, продюсери; Miki Tsutsumi, звукорежисери; Darhyl Camper Jr. & H.E.R., автори; Dave Kutch, звукорежисер мастерингу
 Beerbongs & Bentleys — Post Malone
 Louis Bell & Post Malone, продюсери; Louis Bell & Manny Marroquin, звукорежисери; Louis Bell & Austin Post, автори; Mike Bozzi, звукорежисер мастерингу
 Dirty Computer — Janelle Monáe
 Chuck Lightning, Janelle Monáe Robinson & Nate «Rocket» Wonder, продюсери; Mick Guzauski, Janelle Monáe Robinson & Nate «Rocket» Wonder, звукорежисери; Nathaniel Irvin III, Charles Joseph II, Taylor Parks & Janelle Monáe Robinson, автори; Dave Kutch, звукорежисер мастерингу
 Golden Hour — Kacey Musgraves
 Ian Fitchuk, Kacey Musgraves & Daniel Tashian, продюсери; Craig Alvin & Shawn Everett, звукорежисери; Ian Fitchuk, Kacey Musgraves & Daniel Tashian, автори; Greg Calbi & Steve Fallone, звукорежисери мастерингу
 Black Panther: The Album, Music From and Inspired By — Various Artists
 Kendrick Lamar, виконавець; Kendrick Duckworth & Sounwave, продюсери; Matt Schaeffer, звукорежисери; Kendrick Duckworth & Mark Spears, автори; Mike Bozzi, звукорежисер мастерингу

 Пісня року

 «All the Stars»
 Kendrick Duckworth, Solána Rowe, Al Shuckburgh, Mark Spears & Anthony Tiffith, автори (Kendrick Lamar & SZA)
 "Boo'd Up
 Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai & Dijon McFarlane, автори (Ella Mai)
 «God's Plan»
 Aubrey Graham, Daveon Jackson, Brock Korsan, Ron LaTour, Matthew Samuels & Noah Shebib, автори (Drake)
 «In My Blood»
 Teddy Geiger, Scott Harris, Shawn Mendes & Geoffrey Warburton, автори (Shawn Mendes)
 «The Joke»
 Brandi Carlile, Dave Cobb, Phil Hanseroth & Tim Hanseroth, автори (Brandi Carlile)
 «The Middle»
 Sarah Aarons, Jordan K. Johnson, Stefan Johnson, Marcus Lomax, Kyle Trewartha, Michael Trewartha & Anton Zaslavski, автори (Zedd, Maren Morris & Grey)
 «This Is America»
 Donald Glover & Ludwig Goransson, автори (Childish Gambino)
 «Shallow»
 Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando & Andrew Wyatt, автори (Lady Gaga & Bradley Cooper)

 Кращий новий артист

 Luke Combs
 Dua Lipa
 Bebe Rexha
 Jorja Smith
 Greta Van Fleet
 Chloe x Halle
 H.E.R.
 Margo Price

Поп 

 Найкраще сольне поп-виконання

 «Colors» — Beck
 «Havana (Live)» — Camila Cabello
 «God Is a Woman» — Ariana Grande
 «Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)» — Lady Gaga
 «Better Now» — Post Malone

 Найкращий поп-дует/колектив

 «Fall in Line» — Christina Aguilera featuring Demi Lovato
 «Don't Go Breaking My Heart» — Backstreet Boys
 «'S Wonderful» — Tony Bennett & Diana Krall
 «Shallow» — Lady Gaga & Bradley Cooper
 «Girls Like You» — Maroon 5 featuring Cardi B
 «Say Something» — Justin Timberlake featuring Chris Stapleton
 «The Middle» — Zedd, Maren Morris and Grey

 Найкращий традиційний поп-вокальний альбом

 Love Is Here to Stay — Tony Bennett & Diana Krall
 My Way — Willie Nelson
 Nat King Cole & Me — Gregory Porter
 Standards (Deluxe) — Seal
 The Music…The Mem'ries…The Magic! — Barbra Straisand

 Найкращий поп-вокальний альбом

 Camila — Camila Cabello
 Meaning of Life — Kelly Clarkson
 Sweetener — Ariana Grande
 Shawn Mendes — Shawn Mendes
 Beautiful Trauma — P!nk
 Reputation — Taylor Swift

Танцювальна/Електронна музика 

 Найкращий танцювальний запис

 «Northern Soul» — Above and Beyond featuring Richard Bedford
 Above & Beyond, продюсери; Above & Beyond, звукорежисери
 «Ultimatum» — Disclosure featuring Fatoumata Diawara
 Guy Lawrence & Howard Lawrence, продюсери; Guy Lawrence, звукорежисер
 «Losing It» — Fisher
 Paul Nicholas Fisher, продюсер; Kevin Granger, звукорежисер
 «Electricity» — Silk City & Dua Lipa featuring Mark Ronson & Diplo
 Silk City, продюсери; Josh Gudwin, звукорежисер
 «Ghost Voices» — Virtual Self
 Porter Robinson, продюсер; Porter Robinson, звукорежисер

 Найкращий денс/електро альбом

 Singularity — Jon Hopkins
 Woman Worldwide — Justice
 Treehouse — Sofi Tukker
 Oil of Every Pearl's Un-Insides — Sophie
 Lune Rouge — TOKiMONSTA

Сучасна інструментальна музика 

 Найкращий сучасний інструментальний альбом

 The Emancipation Procrastination — Christian Scott aTunde Adjuah
 Steve Gadd Band — Steve Gadd Band
 Modern Lore — Julian Lage
 Laid Black — Marcus Miller
 Protocol 4 — Simon Phillips

Рок 

 Найкращий рок-виступ

 «Four Out of Five» — Arctic Monkeys
 «When Bad Does Good» — Chris Cornell
 «Made an America» — The Fever 333
 «Highway Tune» — Greta Van Fleet
 «Uncomfortable» — Halestorm

 Найкращий метал-виступ

 «Condemned to the Gallows» — Between the Buried and Me
 «Honeycomb» — Deafheaven
 «Electric Messiah» — High on Fire
 «Betrayer» — Trivium
 «On My Teeth» — Underoath

 Найкраща рок-пісня

 «Black Smoke Rising»
 Jacob Thomas Kiszka, Joshua Michael Kiszka, Samuel Francis Kiszka, & Daniel Robert Wagner, автори (Greta Van Fleet)
 «Jumpsuit»
 Tyler Joseph, автор (Twenty One Pilots)
 «Mantra»
 Jordan Fish, Matthew Kean, Lee Malia, Matthew Nicholls, & Oliver Sykes, автори (Bring Me the Horizon)
 «Masseduction»
 Jack Antonoff & Annie Clark, автори (St. Vincent)
 «Rats»
 Tom Dalgety & A Ghoul Writer, автори (Ghost)

 Найкращий рок-альбом

 Rainier Fog — Alice in Chains
 Mania — Fall Out Boy
 Prequelle — Ghost
 From the Fires — Greta Van Fleet
 Pacific Daydream — Weezer

Альтернативна музика 

 Найкращий альтернативний музичний альбом

 Tranquility Base Hotel & Casino — Arctic Monkeys
 Colors — Beck
 Utopia — Björk
 American Utopia — David Byrne
 Masseduction — St. Vincent

R&B 

 Найкращий R&B виступ

 «Long as I Live» — Toni Braxton
 «Summer» — The Carters
 «Y O Y» — Lalah Hathaway
 «Best Part» — H.E.R. featuring Daniel Caesar
 «First Began» — PJ Morton

 Найкращий традиційний R&B виступ

 «Bet Ain't Worth the Hand» — Leon Bridges
 «Don't Fall Apart on Me Tonight» — Bettye LaVette
 «Honest» — MAJOR.
 «How Deep Is Your Love» — PJ Morton featuring Yebba
 «Made for Love» — Charlie Wilson featuring Lalah Hathaway

 Найкраща R&B пісня

 «Boo'd Up»
 Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai & Dijon McFarlane, автори (Ella Mai)
 «Come Through and Chill»
 Jermaine Cole, Miguel Pimentel & Salaam Remi, автори (Miguel featuring J. Cole & Salaam Remi)
 «Feels Like Summer»
 Donald Glover & Ludwig Göransson, автори (Childish Gambino)
 «Focus»
 Darhyl Camper, Jr., H.E.R. & Justin Love, автори (H.E.R.)
 «Long as I Live»
 Paul Boutin, Toni Braxton & Antonio Dixon, автори (Toni Braxton)

 Найкращий урбан альбом

 Everything Is Love — The Carters
 The Kids Are Alright — Chloe x Halle
 Chris Dave and the Drumhedz — Chris Dave and the Drumhedz
 War & Leisure — Miguel
 Ventriloquism — Meshell Ndegeocello

 Найкращий R&B Album

 Sex & Cigarettes — Toni Braxton
 Good Thing — Leon Bridges
 Honestly — Lalah Hathaway
 H.E.R. — H.E.R.
 Gumbo Unplugged — PJ Morton

Реп 

 Найкращий реп-виступ

 «Be Careful» — Cardi B
 «Nice for What» — Drake
 «King's Dead» — Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake
 «Bubblin» — Anderson .Paak
 «Sicko Mode» — Travis Scott, Drake, Big Hawk & Swae Lee

 Найкраще реп/пісенне спільне виконання

 «Like I Do» — Christina Aguilera featuring Goldlink
 «Pretty Little Fears» — 6lack featuring J. Cole
 «This Is America» — Childish Gambino
 «All the Stars» — Kendrick Lamar & SZA
 «Rockstar» — Post Malone featuring 21 Savage

 Найкраща реп-пісня

 «God's Plan»
 Aubrey Graham, Daveon Jackson, Brock Korsan, Ron LaTour, Matthew Samuels & Noah Shebib, автори (Drake)
 «King's Dead»
 Kendrick Duckworth, Samuel Gloade, James Litherland, Johnny McKinzie, Mark Spears, Travis Walton, Nayvadius Wilburn & Michael Williams II, автори (Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake)
 «Lucky You»
 R. Fraser, G. Lucas, M. Mathers, M. Samuels & J. Sweet, автори (Eminem featuring Joyner Lucas)
 «Sicko Mode»
 Khalif Brown, Rogét Chahayed, BryTavious Chambers, Mike Dean, Mirsad Dervic, Kevin Gomringer, Tim Gomringer, Aubrey Graham, John Edward Hawkins, Chauncey Hollis, Jacques Webster, Ozan Yildirim & Cydel Young, автори (Travis Scott, Drake, Big Hawk & Swae Lee)
 «Win»
 K. Duckworth, A. Hernandez, J. McKinzie, M. Samuels & C. Thompson, автори (Jay Rock)

 Найкращий реп-альбом

 Invasion of Privacy — Cardi B
 Swimming — Mac Miller
 Victory Lap — Nipsey Hussle
 Daytona — Pusha T
 Astroworld — Travis Scott

Кантрі 

 Найкраще сольне кантрі-виконання

 «Wouldn't It Be Great?» — Loretta Lynn
 «Mona Lisas and Mad Hatters» — Maren Morris
 «Butterflies» — Kacey Musgraves
 «Millionaire» — Chris Stapleton
 «Parallel Line» — Keith Urban

 Найкраще кантрі виконання дуетом або групою

 «Shoot Me Straight» — Brothers Osborne
 «Tequila» — Dan + Shay
 «When Someone Stops Loving You» — Little Big Town
 «Dear Hate» — Maren Morris featuring Vince Gill
 «Meant to Be» — Bebe Rexha & Florida Georgia Line

 Найкраща кантрі-пісня

 «Break Up in the End»
 Jessie Jo Dillon, Chase McGill & Jon Nite, автори (Cole Swindell)
 «Dear Hate»
 Tom Douglas, David Hodges & Maren Morris, автори (Maren Morris featuring Vince Gill)
 «I Lived It»
 Rhett Akins, Ross Copperman, Ashley Gorley & Ben Hayslip, автори (Blake Shelton)
 «Space Cowboy»
 Luke Laird, Shane McAnally & Kacey Musgraves, автори (Kacey Musgraves)
 «Tequila»
 Nicolle Galyon, Jordan Reynolds & Dan Smyers, автори (Dan + Shay)
 «When Someone Stops Loving You»
 Hillary Lindsey, Chase McGill & Lori McKenna, автори (Little Big Town)

 Найкращий кантрі альбом

 Unapologetically — Kelsea Ballerini
 Port Saint Joe — Brothers Osborne
 Girl Going Nowhere — Ashley McBryde
 Golden Hour — Kacey Musgraves
 From A Room: Volume 2 — Chris Stapleton

Нью-Ейдж 

 Найкращий нью-ейдж альбом

 Hiraeth — Lisa Gerrard & David Kuckhermann
 Beloved — Snatam Kaur
 Opium Moon — Opium Moon
 Molecules of Motion — Steve Roach
 Moku Maluhia: Peaceful Island — Jim Kimo West

Джаз 

 Найкраща джазова соло-імпровізація

 «Some of That Sunshine» — Regina Carter, soloist
 «Don't Fence Me In» — John Daversa, soloist
 «We See» — Fred Hersch, soloists
 «De-Dah» — Brad Mehldau, soloist
 «Cadenas» — Miguel Zenón, soloist

 Найкращий джазовий вокальний альбом

 My Mood Is You — Freddy Cole
 The Questions — Kurt Elling
 The Subject Tonight Is Love — Kate McGarry with Keith Ganz & Gary Versace
 If You Really Want — Raul Midón with Metropole Orkest conducted by Vince Mendoza
 The Window — Cécile McLorin Salvant

 Найкращий джазовий інструментальний альбом

 Diamond Cut — Tia Fuller
 Live in Europe — Fred Hersch Trio
 Seymour Reads the Constitution! — Brad Mehldau Trio
 Still Dreaming — Joshua Redman, Ron Miles, Scott Colley & Brian Blade
 Emanon — The Wayne Shorter Quartet

 Найкращий альбом великого джазового ансамблю

 All About That Basie — Count Basie Orchestra directed by Scotty Barnhart
 American Dreamers: Voices of Hope, Music of Freedom — John Daversa Big Band featuring DACA Artists
 Presence — Orrin Evans and the Captain Black Big Band
 All Can Work — John Hollenbeck Large Ensemble
 Barefoot Dances and Other Visions — Jim McNeely & The Frankfurt Radio Big Band

 Найкращий альбом латинського джазу

 Heart of Brazil — Eddie Daniels
 Back to the Sunset — Dafnis Prieto Big Band
 West Side Story Reimagined — Bobby Sanabria Multiverse Big Band
 Cinque — Elio Villafranca
 Yo Soy La Tradición — Miguel Zenón featuring Spektral Quartet

Госпел/Сучасна християнська музика 

 Найкраще госпел-виконання/пісня

 «You Will Win»
 Jekalyn Carr; Allen Carr & Jekalyn Carr, автори
 «Won't He Do It»
 Koryn Hawthorne
 «Never Alone»
 Tori Kelly featuring Kirk Franklin; Kirk Franklin & Victoria Kelly, автори
 «Cycles»
 Jonathan McReynolds featuring DOE; Jonathan McReynolds, автор
 «A Great Work»
 Brian Courtney Wilson; Aaron W. Lindsey, Alvin Richardson & Brian Courtney Wilson, автори

 Найкраще виконання сучасної християнської музики/найкраща пісня

 «Reckless Love»
 Cory Asbury; Cory Asbury, Caleb Culver & Ran Jackson, автори
 «You Say»
 Lauren Daigle; Lauren Daigle, Jason Ingram & Paul Mabury, автори
 «Joy.»
 For King & Country; Ben Glover, Matt Hales, Stephen Blake Kanicka, Seth Mosley, Joel Smallbone, Luke Smallbone & Tedd Tjornhom, автори
 «Grace Got You»
 MercyMe featuring John Reuben; David Garcia, Ben Glover, MercyMe, Solomon Olds & John Reuben, автори
 «Known»
 Tauren Wells; Ethan Hulse, Jordan Sapp & Tauren Wells, автори

 Найкращий госпел альбом

 One Nation Under God — Jekalyn Carr
 Hiding Place — Tori Kelly
 Make Room — Jonathan McReynolds
 The Other Side — The Walls Group
 A Great Work — Brian Courtney Wilson

 Найкращий альбом сучасної християнської музики

 Look Up Child — Lauren Daigle
 Hallelujah Here Below — Elevation Worship
 Living With a Fire — Jesus Culture
 Surrounded — Michael W. Smith
 Survivor: Live from Harding Prison — Zach Williams

 Найкращий альбом народнохристиянської музики

 Unexpected — Jason Crabb
 Clear Skies — Ernie Haase & Signature Sound
 Favorites: Revisted by Request — The Isaacs
 Still Standing — The Martins
 Love Love Love — Gordon Mote

Латиноамериканська музика 

 Найкращий латиноамериканський поп-альбом

 Prometo — Pablo Alborán
 Sincera — Claudia Brant
 Musas, Vol. 2 — Natalia Lafourcade
 2:00 AM — Raquel Sofía
 Vives — Carlos Vives

 Найкращий латиноамериканський рок-, урбан- або альтернативний альбом

 Claroscura — Aterciopelados
 COASTCITY — COASTCITY
 Encanto Tropical — Monsieur Periné
 Gourmet — Orishas
 Aztlán — Zoé

 Найкращий альбом регіональної мексиканської музики (включаючи техано)

 Primero Soy Mexicana — Ángela Aguilar
 Mitad Y Mitad — Calibre 50
 Totalmente Juan Gabriel Vol. II — Aida Cuevas
 Cruzando Borders — Los Texmaniacs
 Leyendas de Mi Pueblo — Mariachi Sol de Mexico
 ¡México Por Siempre! — Luis Miguel

 Найкращий латиноамериканський альбом тропічної музики

 Pa' Mi Gente — Charlie Aponte
 Legado — Formell y Los Van Van
 Orquesta Akokán — Orquesta Akokán
 Ponle Actitud — Felipe Peláez
 Anniversary — Spanish Harlem Orchestra

Американський фольк 

 Найкраще виконання американської корінної музики

 «Kick Rocks» — Sean Ardoin
 «Saint James Infirmary Blues» — Jon Batiste
 «The Joke» — Brandi Carlile
 «All on My Mind» — Anderson East
 «Last Man Standing» — Willie Nelson

 Найкраща американська корінна пісня

 «All the Trouble»
 Waylon Payne, Lee Ann Womack & Adam Wright, songwriters (Lee Ann Womack)
 «Build a Bridge»
 Jeff Tweedy, songwriter (Mavis Staples)
 «The Joke»
 Brandi Carlile, Dave Cobb, Phil Hanseroth & Tim Hanseroth, songwriters (Brandi Carlile)
 «Knockin' on Your Screen Door»
 Pat McLaughlin & John Prine, songwriters (John Prine)
 «Summer's End»
 Pat McLaughlin & John Prine, songwriters (John Prine)

 Найкращий американо альбом

 By the Way, I Forgive You — Brandi Carlile
 Things Have Changed — Bettye LaVette
 The Tree of Forgiveness — John Prine
 The Lonely, the Lonesome & the Gone — Lee Ann Womack
 One Drop of Truth — The Wood Brothers

 Найкращий блюграс альбом

 Portraits in Fiddles — Mike Barnett
 Sister Sadie II — Sister Sadie
 Rivers and Roads — The Special Consensus
 The Travelin' McCourys — The Travelin' McCourys
 North of Despair — Wood & Wire

 Найкращий альбом традиційного блюзу

 Something Smells Funky 'Round Here — Elvis Bishop's Big Fun Trio
 Benton County Relic — Cedric Burnside
 The Blues Is Alive and Well — Buddy Guy
 No Mercy in This Land — Ben Harper and Charlie Musselwhite
 Don't You Feel My Leg (The Naughty Bawdy Blues of Blue Lu Barker) — Maria Muldaur

 Найкращий сучасний блюзовий альбом

 Please Don't Be Dead — Fantastic Negrito
 Here in Babylon — Teresa James and the Rhythm Tramps
 Cry No More — Danielle Nicole
 Out of the Blues — Boz Scaggs
 Victor Wainwright and the Train — Victor Wainwright and the Train

 Найкращий фольк альбом

 Whistle Down the Wind — Joan Baez
 Black Cowboys — Dom Flemons
 Rifles & Rosary Beads — Mary Gauthier
 Weed Garden — Iron & Wine
 All Ashore — Punch Brothers

 Найкращий альбом регіональної музики

 Kreole Rock and Soul — Sean Ardoin
 Spyboy — Cha Wa
 Aloha from Na Hoa — Na Hoa
 No'ane'l — Kalani Pe'a
 Mewasinsational: Cree Round Dance Songs — Young Spirit

Регі 

 Найкращий регі альбом

 As the World Turns — Black Uhuru
 Reggae Forever — Etana
 Rebellion Rises — Ziggy Marley
 A Matter of Time — Protoje
 44/876 — Sting & Shaggy

Світова музика 

 Найкращий світовий музичний альбом

 Deran — Bombino
 Fenfo — Fatoumata Diawara
 Black Times — Seun Kuti & Egypt 80
 Freedom — Soweto Gospel Choir
 The Lost Songs of World War II — Yiddish Glory

Дитяча музика 

 Найкращий дитячий альбом

 All the Sounds — Lucy Kalantari & The Jazz Cats
 Building Blocks — Tim Kubart
 Falu's Bazaar — Falu
 Giants of Science — The Pop Ups
 The Nation of Imagine — Frank & Deane

Розмовний жанр 

 Найкращий розмовний альбом (включаючи поезію, аудіокниги та розповідання)

 Accessory to War — Courtney B. Vance
 Calypso — David Sedaris
 Creative Quest — Questlove
 Faith: A Journey for All — Jimmy Carter
 The Last Black Unicorn — Tiffany Haddish

Комедія 

 Найкращий комедійний альбом

 Annihilation — Patton Oswalt
 Equanimity & The Bird Revelation — Dave Chappelle
 Noble Ape — Jim Gaffigan
 Standup for Drummers — Fred Armisen
 Tamborine — Chris Rock

Музичний театр 

 Найкращий музично-театральний альбом

 The Band's Visit — Etai Benson, Adam Kantor, Katrina Lenk & Ari'el Stachel, солісти; Dean Sharenow & David Yazbek, продюсери; David Yazbek, музика і слова (Original Broadway Cast)
 Carousel — Renée Fleming, Alexander Gemignani, Joshua Henry, Lindsay Mendez & Jessie Mueller, солісти; Steven Epstein, продюсер (Richard Rodgers, музика; Oscar Hammerstein II, слова) (2018 Broadway Cast)
 Jesus Christ Superstar Live in Concert — Sara Bareilles, Alice Cooper, Ben Daniels, Brandon Victor Dixon, Erik Grönwall, Jin Ha, John Legend, Norm Lewis & Jason Tam, солісти; Harvey Mason Jr., продюсер (Andrew Lloyd Webber, музика; Tim Rice, слова) (Original Television Cast)
 My Fair Lady — Lauren Ambrose, Norbert Leo Butz & Harry Hadden-Paton, солісти; Andre Bishop, Van Dean, Hattie K. Jutagir, David Lai, Adam Siegel & Ted Sperling, продюсери (Frederick Loewe, музика; Alan Jay Lerner, слова) (2018 Broadway Cast)
 Once on This Island — Phillip Boykin, Merle Dandridge, Quentin Earl Darrington, Hailey Kilgore, Kenita R. Miller, Alex Newell, Isaac Powell & Lea Salonga, солісти; Lynn Ahrens, Hunter Arnold, Ken Davenport, Stephen Flaherty & Elliot Scheiner, продюсери (Stephen Flaherty, музика; Lynn Ahrens, слова) (New Broadway Cast)

Музика для Кіно/ТБ/Медіа 

 Найкраща збірка саундтреків до Кіно/ТБ/Медіа

 Call Me by Your Name — Various artists
 Deadpool 2 — Various artists
 The Greatest Showman — Various artists
 Lady Bird — Various artists
 Stranger Things — Various artists

 Найкраща партитура саундтреку для Кіно/ТБ/Медіа

 Black Panther — Ludwig Göransson, composer
 Blade Runner 2049 — Benjamin Wallfisch & Hans Zimmer, composers
 Coco — Michael Giacchino, composer
 The Shape of Water — Alexandre Desplat, composer
 Star Wars: The Last Jedi — John Williams, composer

 Найкраща пісня, написана для Кіно/ТБ/Медіа

 «All the Stars» (з фільму Чорна пантера)
 Kendrick Duckworth, Solána Rowe, Alexander William Shuckburgh, Mark Anthony Spears & Anthony Tiffith, автори (Kendrick Lamar & SZA)
 «Mystery of Love» (з фільму Назви мене своїм ім'ям)
 Sufjan Stevens, автор (Sufjan Stevens)
 «Remember Me» (з фільму Коко)
 Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez, автори (Miguel featuring Natalia Lafourcade)
 «Shallow» (з фільму Народження зірки)
 Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando & Andrew Wyatt, автори (Lady Gaga & Bradley Cooper)
 «This Is Me» (з фільму Найвеличніший шоумен)
 Benj Pasek & Justin Paul, автори (Keala Settle & The Greatest Showman Ensemble)

Композиторство 

 Найкраща інструментальна композиція

 «Blut Und Boden (Blood And Soil)»
 Terence Blanchard, композитор (Terence Blanchard)
 «Chrysalis»
 Jeremy Kittel, композитор (Kittel & Co.)
 «Infinity War»
 Alan Silverstri, композитор (Alan Silvestri)
 «Mine Mission»
 John Powell & John Williams, композитори (John Powell & John Williams)
 «The Shape of Water»
 Alexandre Desplat, композитор (Alexandre Desplat)

Аранжування 

 Найкраще аранжування, інструментальне або а капелла

 «Batman Theme (TV)»
 Randy Waldman & Justin Wilson, аранжувальники (Randy Waldman featuring Wynton Marsalis)
 «Change the World»
 Mark Kibble, аранжувальник (Take 6)
 «Madrid Finale»
 John Powell, аранжувальник (John Powell)
 «The Shape of Water»
 Alexandre Desplat, аранжувальник (Alexandre Desplat)
 «Stars and Stripes Forever»
 John Daversa, аранжувальник (John Daversa Big Band featuring DACA Artists)

 Найкраще аранжування інструментів та вокалу

 «It Was a Very Good Year»
 Matt Rollings & Kristin Wilkinson, arrangers (Willie Nelson)
 «Jolene»
 [Dan Pugach & Nicole Zuraitis, arrangers (Dan Pugach)
 «Mona Lisa»
 Vince Mendoza, arranger (Gregory Porter)
 «Niña»
 Gonzalo Grau, arranger (Magos Herrera & Brooklyn Rider)
 «Spiderman Theme»
 Randy Waldman, arranger (Randy Waldman featuring Take 6 & Chris Potter)

Обкладинка 

 Найкраща обкладинка аудіозапису

 Be the Cowboy
 Mary Banas, художник (Mitski)
 Love Yourself: Tear
 HuskyFox, художник (BTS)
 Masseduction
 Willo Perron, художник (St. Vincent)
 The Offering
 Qing-Yang Xiao, художник (The Chairman)
 Well Kept Thing
 Adam Moore, художник (Foxhole)

 Найкраща упаковка коробки або спеціальної обмеженої версії

 Appetite For Destruction (Locked N' Loaded Box)
 Arian Buhler, Charles Dooher, Jeff Fura, Scott Sandler & Matt Taylor, художники (Guns N' Roses)
 I'll Be Your Girl
 Carson Ellis, Jeri Heiden & Glen Nakasako, художники (The Decemberists)
 Pacific Northwest '73-'74: The Complete Recordings
 Lisa Glines, Doran Tyson & Roy Henry Vickers, художники (Grateful Dead)
 Squeeze Box: The Complete Works of «Weird Al» Yankovic
 Meghan Foley, Annie Stoll & Al Yankovic, художники («Weird Al» Yankovic)
 Too Many Bad Habits
 Sarah Dodds & Shauna Dodds, художники (Johnny Nicholas)

Ноти 

 Найкраща нотна збірка

 Alpine Dreaming: The Helvetia Records Story, 1920—1924
 James P. Leary, творець нотної збірки (Various artists)
 4 Banjo Songs, 1891—1897: Foundational Recordings of America's Iconic Instrument
 Richard Martin & Ted Olson, творець нотної збірки (Charles A. Asbury)
 The 1960 Time Sessions
 Ben Ratliff, творець нотної збірки (Sonny Clark Trio)
 The Product of Our Souls: The Sound and Sway of James Reese Europe's Society Orchestra
 David Gilbert, творець нотної збірки (Various artists)
 Trouble No More: The Bootleg Series Vol. 13/1979-1981 (Deluxe Edition)
 Amanda Petrusich, творець нотної збірки (Bob Dylan)
 Voices of Mississippi: Artists and Musicians Documented by William Ferris
 David Evans, творець нотної збірки (Various artists)

Історичний жанр 

 Найкращий історичний альбом

 Any Other Way
 Rob Bowman, Douglas McGowan, Rob Sevier & Ken Shipley, творці збірки; Jeff Lipton, звукорежисер мастерингу (Jackie Shane)
 At the Louisiana Hayride Tonight…
 Martin Hawkins, творець збірки; Christian Zwarg, звукорежисер мастерингу (Various artists)
 Battleground Korea: Songs and Sounds of America's Forgotten War
 Hugo Keesing, творець збірки; Christian Zwarg, звукорежисер мастерингу (Various artists)
 A Rhapsody in Blue: The Extraordinary Life of Oscar Levant
 Robert Russ, творець збірки; Andreas K. Meyer & Rebekah Wineman, звукорежисер мастерингу (Oscar Levant)
 Voices of Mississippi: Artists and Musicians Documented by William Ferris
 William Ferris, April Ledbetter & Steven Lance Ledbetter, творці збірки; Michael Graves, звукорежисер мастерингу (різні артисти)

Зведення 

 Найкращий зведений альбом, сучасний

 All the Things That I Did and All the Things That I Didn't Do
 Ryan Freeland & Kenneth Pattengale, звукорежисери; Kim Rosen, звукорежисер мастерингу (The Milk Carton Kids)
 Colors
 Julian Burg, Serban Ghenea, David «Elevator» Greenbaum, John Hanes, Beck Hansen, Greg Kurstin, Florian Lagatta, Cole M.G.N., Alex Pasco, Jesse Shatkin, Darrell Thorp & Cassidy Turbin, звукорежисери; Chris Bellman, Tom Coyne, Emily Lazar & Randy Merrill, звукорежисери мастерингу (Beck)
 Earthtones
 Robbie Lackritz, звукорежисер; Philip Shaw Bova, звукорежисер мастерингу (Bahamas)
 Head Over Heels
 Nathaniel Alford, Jason Evigan, Chris Galland, Tom Gardner, Patrick «P-Thugg» Gemayel, Serban Ghenea, John Hanes, Tony Hoffer, Derek Keota, Ian Kirkpatrick, David Macklovitch, Amber Mark, Manny Marroquin, Vaughn Oliver, Chris «TEK» O'Ryan, Morgan Taylor Reid & Gian Stone, звукорежисери; Chris Gehringer & Michelle Mancini, звукорежисери мастерингу (Chromeo)
 Voicenotes
 Manny Marroquin & Charlie Puth, звукорежисери; Dave Kutch, звукорежисер мастерингу (Charlie Puth)

 Продюсер року, сучасна музика

 Boi-1da
 «Be Careful» (Cardi B)
 «Diplomatic Immunity» (Drake)
 «Friends» (The Carters)
 «God's Plan» (Drake)
 «Heard About Us» (The Carters)
 «Lucky You» (Eminem featuring Joyner Lucas)
 «Mob Ties» (Drake)
 «No Limit» (G-Eazy featuring ASAP Rocky & Cardi B)
 Larry Klein
 «All These Things» (Thomas Dybdahl)
 Anthem (Madeleine Peyroux)
 The Book of Longing (Luciana Souza)
 «Can I Have It All» (Thomas Dybdahl)
 Junk (Hailey Tuck)
 «Look At What We've Done» (Thomas Dybdahl)
 Meaning to Tell Ya (Molly Johnson)
 Linda Perry
 «Harder, Better, Faster, Stronger» (Willa Amai)
 Served Like a Girl (Various artists)
 28 Days in the Valley (Dorothy)
 Kanye West
 Daytona (Pusha T)
 Kids See Ghosts (Kids See Ghosts)
 K.T.S.E. (Teyana Taylor)
 Nasir (Nas)
 Ye (Kanye West)
 Pharrell Williams
 «Apeshit» (The Carters)
 Man of the Woods (Justin Timberlake)
 K.T.S.E. (Teyana Taylor)
 No One Ever Really Dies (N.E.R.D)
 «Stir Fry» (Migos)
 Sweetener (Ariana Grande)

 Найкращий ремікс запису, сучасна музика

 «Audio» (CID Remix)
 CID, ремікс (LSD)
 «How Long» (EDX's Dubai Skyline Remix)
 Maurizio Colella, ремікс (Charlie Puth)
 «Only Road» (Cosmic Gate Remix)
 Stefan Bossems & Claus Terhoeven, автори реміксу (Gabriel & Dresden featuring Sub Teal)
 «Stargazing» (Kaskade Remix)
 Kaskade, ремікс (Kygo featuring Justin Jesso)
 «Walking Away» (Mura Masa Remix)
 Alex Crossan, ремікс (Haim)

Зведення, Реалістичне звучання 

 Найкращий альбом з реалістичним звучанням

 Eye in the Sky: 35th Anniversary Edition
 Alan Parsons, звукорежисер зведення; Dave Donnelly, PJ Olsson & Alan Parsons, звукорежисери мастерингу; Alan Parsons, продюсер (The Alan Parsons Project)
 Folketoner
 Morten Lindberg, звукорежисер зведення; Morten Lindberg, звукорежисер мастерингу; Morten Lindberg, продюсер (Anne Karin Sundal-Ask & Det Norske Jentekor)
 Seven Words from the Cross
 Daniel Shores, звукорежисер зведення; Daniel Shores, звукорежисер мастерингу; Dan Merceruio, продюсер (Matthew Guard & Skylark)
 Sommerro: Ujamaa & The Iceberg
 Morten Lindberg, звукорежисер зведення; Morten Lindberg, звукорежисер мастерингу; Morten Lindberg, продюсер (Ingar Heine Bergby, Trondheim Symphony Orchestra & Choir)
 Symbol
 Prashant Mistry & Ronald Prent, звукорежисери зведення; Darcy Proper, звукорежисер мастерингу; Prashant Mistry & Ronald Prent, продюсер (Engine-Earz Experiment)

Зведення, Класична музика 

 Найкращий зведений альбом, класична музика

 Bates: The (R)evolution of Steve Jobs
 Mark Donahue & Dirk Sobotka, engineers; Mark Donahue, mastering engineer (Michael Christie, Garrett Sorenson, Wei Wu, Sasha Cooke, Edwards Parks, Jessica E. Jones & Santa Fe Opera Orchestra)
 Beethoven: Symphony No. 3; Strauss: Horn Concerto No. 1
 Mark Donahue, engineer; Mark Donahue, mastering engineer (Manfred Honeck & Pittsburgh Symphony Orchestra)
 John Williams at the Movies
 Keith O. Johnson & Sean Royce Martin, engineers; Keith O. Johnson, mastering engineer (Jerry Junkin & Dallas Winds)
 Liquid Melancholy: Clarinet Music of James M. Stephenson
 Bill Maylone & Mary Mazurek, engineers; Bill Maylone, mastering engineer (John Bruce Yeh)
 Shostakovich: Symphonies Nos. 4 & 11
 Shawn Murphy & Nick Squire, engineers; Tim Martyn, mastering engineer (Andris Nelsons & Boston Symphony Orchestra)
 Visions and Variations
 Tom Caulfield, engineer; Jesse Lewis, mastering engineer (A Far Cry)

 Продюсер року, класична музика

 Blanton Alspaugh
 Arnesen: Infinity — Choral Works (Joel Rinsema & Kantorei)
 Aspects of America (Carlos Kalmar & Oregon Symphony)
 Chesnokov: Teach Me Thy Statutes (Vladimir Gorbik & PaTRAM Institute Male Choir)
 Gordon, R.: The House Without a Christmas Tree (Bradley Moore, Elisabeth Leone, Maximillian Macias, Megan Mikailovna Samarin, Patricia Schuman, Lauren Snouffer, Heidi Stober, Daniel Belcher, Houston Gran Opera Juvenile Chorus & Houston Grand Opera Orchestra)
 Haydn: The Creation (Andrés Orozco-Estrada, Betsy Cook Weber, Houston Symphony & Houston Symphony Chorus)
 Heggie: Great Scott (Patrick Summers, Manuel Palazzo, Mark Hancock, Michael Mayes, Rodell Rosel, Kevin Burdette, Anthony Roth Costanzo, Nathan Gunn, Frederica von Stade, Ailyn Pérez, Joyce DiDonato, Dallas Opera Chorus & Orchestra)
 Music of Fauré, Buide & Zemlinsky (Trio Séléné)
 Paterson: Three Way — A Trio of One-Act Operas (Dean Williamson, Daniele Pastin, Courtney Ruckman, Eliza Bonet, Melisa Bonetti, Jordan Rutter, Samuel Levine, Wes Mason, Matthew Treviño & Nashville Opera Orchestra)
 Vaughan Williams: Piano Concerto; Oboe Concerto; Serenade to Music; Flos Campi (Peter Oundjian & Toronto Symphony Orchestra)
 David Frost
 Beethoven: Piano Sonatas, Volume 7 (Jonathan Biss)
 Mirror in Mirror (Anne Akiko Meyers, Kristjan Järvi & Philharmonia Orchestra)
 Mozart: Idomeneo (James Levine, Alan Opie, Matthew Polenzani, Alice Coote, Nadine Sierra, Elza van den Heever, The Metropolitan Opera Orchestra & Chorus)
 Presentiment (Orion Weiss)
 Strauss, R.: Der Rosenkavalier (Sebastian Weigle, Renée Fleming, Elīna Garanča, Erin Morley, Günther Groissböck, Metropolitan Opera Orchestra & Chorus)
 Elizabeth Ostrow
 Bates: The (R)evolution of Steve Jobs (Michael Christie, Garrett Sorenson, Wei Wu, Sasha Cooke, Edwards Parks, Jessica E. Jones & Santa Fe Opera Orchestra)
 The Road Home (Joshua Habermann & Santa Fe Desert Chorale)
 Judith Sherman
 Beethoven Unbound (Llŷr Williams)
 Black Manhattan Volume 3 (Rick Benjamin & Paragon Ragtime Orchestra)
 Bolcom: Piano Music (Various Artists)
 Del Tredici: March to Tonality (Mark Peskanov & Various Artists)
 Love Comes in at the Eye (Timothy Jones, Stephanie Sant'Ambrogio, Jeffrey Sykes, Anthony Ross, Carol Cook, Beth Rapier & Stephanie Jutt)
 Meltzer: Variations on a Summer Day & Piano Quartet (Abigail Fischer, Jayce Ogren & Sequitur)
 Mendelssohn: Complete Works for Cello and Piano (Marcy Rosen & Lydia Artymiw)
 New Music for Violin and Piano (Julie Rosenfeld & Peter Miyamoto)
 Reich: Pulse/Quartet (Colin Currie Group & International Contemporary Ensemble)
 Dirk Sobotka
 Beethoven: Symphony No. 3; Strauss: Horn Concerto No. 1 (Manfred Honeck & Pittsburgh Symphony Orchestra)
 Lippencott: Frontier Symphony (Jeff Lippencott & Ligonier Festival Orchestra)
 Mahler: Symphony No. 8 (Thierry Fischer, Mormon Tabernacle Choir & Utah Symphony)
 Music of the Americas (Andrés Orozco-Estrada & Houston Symphony)

Музичний кліп/фільм 

 Найкращий музичний відеокліп

 «Apeshit» — The Carters
 Ricky Saiz, video director; Mélodie Buchris, Natan Schottenfels & Erinn Williams, video producers
 «This Is America» — Childish Gambino
 Hiro Murai, video directors; Ibra Ake, Jason Cole & Fam Rothstein, video producers
 «I'm Not Racist» — Joyner Lucas
 Joyner Lucas & Ben Proulx, video directors; Joyner Lucas, video producer
 «Pynk» — Janelle Monáe
 Emma Westenburg, video director; Justin Benoliel & Whitney Jackson, video producers
 «Mumbo Jumbo» — Tierra Whack
 Marco Prestini, video director; Sara Nassim, video producer

 Найкращий музичний фільм

 Life in 12 Bars — Eric Clapton
 Lili Fini Zanuck, video director; John Battsek, Scooter Weintraub, Larry Yelen & Lili Fini Zanuck, video producers
 Whitney — Whitney Houston
 Kevin Macdonald, video director; Jonathan Chinn, Simon Chinn & Lisa Erspamer, video producers
 Quincy — Quincy Jones
 Alan Hicks & Rashida Jones, video directors; Paula DuPré Pesmen, video producer
 Itzhak — Itzhak Perlman
 Alison Chernick, video director; Alison Chernick, video producer
 The King — Elvis Presley
 Eugene Jarecki, video director; Christopher Frierson, Georgina Hill, David Kuhn & Christopher St. John, video producers

Найбільша кількість номінацій та нагород 
Найбільшу кількість номінацій здобули наступні виконавці:

Вісім:
 Кендрік Ламар
Сім:
 Дрейк
Шість:
 
 Бренді Карлайл

П'ять:
 Cardi B
 Childish Gambino
 H.E.R.
 Lady Gaga
 Марен Морріс
 
 
Чотири:
 
 
 Greta Van Fleet
 
 
 
 
 Post Malone
 SZA

Три:
 
 Александр Деспла
 Бек
 
  (Бейонсе & Jay-Z)
 Кріс Степлтон
 Dave Kutch
 
 Jay Rock
 
 
 
 Марк Ронсон
 Phil Hanseroth
 Tim Hanseroth
 Тоні Брекстон
 Тревіс Скотт
 Zedd

Дві:

 21 Savage
 
 
 
 Arctic Monkeys
 Аріана Ґранде
 Бібі Рекса
 
 
 
 
 Brad Mehldau
 Бредлі Купер
 
 
 
 Brock Korsan
 
 Каміла Кабелло
 Chase McGill
 
 Chris Athens
 Chris Zwarg
 Крістіна Агілера
 Colin Leonard
 Darhyl «Hey DJ» Camper
 
 
 Дайана Кролл
 Dirk Sobotka
 DJ Mustard
 Дуа Ліпа
 Eddie Spear
 Elizabeth Ostrow
 
 Evan LaRay
 
 Ф'ючер
 Ghost
 J. Cole
 Джеймс Блейк
 Janelle Monáe
 
 Joelle James
 John Hanes
 Джон Павелл
 Джон Вільямс
 
 Jordan K Johnson
 Джойнер Лукас
 
 
 Лорен Дейґл
 Лі Енн Вомек
 
 Leslie Brathwaite
 
 
 Mark Donahue
 Марк Ронсон
 Matt Schaeffer
 
 
 
 Noel Cadastre
 Noel «Gadget» Campbell
 
 Pete Lyman
 Randy Merrill
 
 Рене Флемінг
 
 Serban Ghenea
 Саймон Реттл
 Шон Мендес
 
 St. Vincent
 
 
 
 Тоні Беннетт
 Торі Келлі
 
 Віллі Нельсон

Зміни 
Для 61-ї щорічної премії «Греммі» було внесено зміни в декілька категорій:

 У основних категоріях (які стосуються нагород «Запис року», «Альбом року», «Пісня року» та «Кращий новий виконавець»), кількість номінантів збільшилася з п'яти до восьми.

 У категорії «Найкраща збірка саундтреків до Кіно/ТБ/Медіа» відтепер мають право змагатися музичні супервайзери.

 Нагорода «Найкращий альбом з об'ємним звучанням» була перейменована у «Найкращий альбом з реалістичним звучанням».

References

Посилання 

 Офіційний сайт Grammy 

Нагороди Греммі
Лютий 2019
2018 у музиці
Події 10 лютого